Is-Simar, rezerwat przyrody na Malcie
 César Simar, francuski kolarz torowy
 Hubert Theophil Simar, niemiecki duchowny katolicki